El Bolès és un curs d'aigua  a l'extrem sud-oest del Rosselló, amb el seu naixement en ple Massís del Canigó i el seu final al Riberal de la Tet. Juntament amb el Reart i la Cantarana, al sector de llevant dels Aspres, i la Ribera Ampla al sector meridional, el Bolès és un dels quatre cursos d'aigua més notables dels Aspres.

Es forma en el vessant nord de la carena on es troba la Torre de Batera, al sud-est del Puig del Bolet i al nord-oest del Serrat de Fontfreda, i traça una marcada vall de sud-sud-oest a nord-nord-est, molt sinuosa en alguns trams, que marca el termenal entre la Bastida i Sant Marçal, entre la Bastida i Prunet i Bellpuig en un breu tram, entre Bula d'Amunt i Prunet i Bellpuig tot seguit, entre Bula d'Amunt i Queixàs poc després, entre Bula d'Amunt i Casafabre més tard, fins que deixa de ser termenal i, ja en el Riberal de la Tet, travessa els termes de Bulaternera, Sant Miquel de Llotes, Illa, Nefiac i Millars, on s'aboca en la Tet just al triterme entre Millars, Cornellà de la Ribera i Sant Feliu d'Amunt. No té cap afluent important, llevat d'un munt de còrrecs del nord-est del Massís del Canigó: la major part dels diferents terme que toca, abans d'arribar al Riberal, a Bulaternera.

Referències 

Cursos d'aigua del Rosselló
Rieres de Catalunya